Mas Veí: mas del municipi de Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà)
 Mas Veí: mas del municipi de Vilafant (Alt Empordà)
 Mas Veí: mas del municipi de Fontanilles (Baix Empordà)
 Mas Veí: mas del municipi de Santa Maria de Besora (Osona)